Gasteiger ist Familienname folgender Personen

 Albert Joseph Gasteiger (1823–1890), österreichischer Diplomat, Ingenieur und Forschungsreisender am persischen Hof, genannt „Der Khan aus Tirol“
 Anna Gasteiger (1877–1954), deutsche Malerin
 Arno Gasteiger (* 1947), österreichischer Politiker (ehemals ÖVP), Landeshauptmann-Stellvertreter
 Federico Bonifacio Madersbacher Gasteiger OFM (1919–2007), österreichischer Geistlicher, Missionsbischof in Bolivien
 Ferdinand Gasteiger (1901–1969), Abgeordneter im Parlament des Unabhängigen Staats Kroatien
 Gertrud Gasteiger (* 1959), österreichische Skilangläuferin
 Hans von Gasteiger (1499–1577), Wasserbaumeister Österreichs in der Renaissance
 Hans Gasteiger (1876–1965), deutscher Politiker (SPD), Minister und Mitglied des Bayerischen Landtags
 Heinrich Gasteiger (* im 20. Jh.). italienischer Koch, Fachlehrer und Fachbuchautor
 Hugo Gasteiger (1899–1978), österreichisch-deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Jakob Gasteiger (* 1953), österreichischer Maler
 Johann Gasteiger (* 1941), deutscher Chemiker
 Josef Ladurner Gasteiger (1915–2013), italienischer Obmann des Südtiroler Bauernbundes
 Klaus Gasteiger (* 1965), österreichischer Politiker (SPÖ) und Tischler
 Mathias Gasteiger (1871–1934), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Michael Gasteiger (1877–1957), bayerischer Kommunalpolitiker, siehe Liste der Ehrenbürger von Schliersee
 Sabine Gasteiger (* 1956), österreichische Behindertensportlerin im Bereich Ski Alpin

Siehe auch:
 Gasteig (Begriffsklärung)